

События 
 Консулы Гай Флавий Валерий Констанций Цезарь и Гай Галерий Валерий Максимиан Цезарь.
 1 мая 305 — римские августы-соправители Диоклетиан и Максимиан отреклись от власти, передав её Галерию и Констанцию Хлору.
 1 мая — Диоклетиан (в Никомедии) и Максимиан (в Медиолане) отказываются от власти. Августами становятся Констанций и Галерий, цезарями — Флавий Север и Максимин Даза. Диоклетиан поселился в Салоне, Геркулий — в Лукании. Констанций получает Галлию, Британию и Испанию, Италию и Африку, но отказывается от Италии и Африки в пользу Галерия. Максимин Даза получает Сирию и Египет.
 305—307 — Император Рима Флавий Север, Валерий.
 305—313 — Император Рима Максимин II Даза, Галерий Валерий. Сын сестры Галерия.
 Столица Хорезма переносится в Кят. Хорезмшах Африг, основатель династии Афригидов.
 305-VIII век — Династия Афригидов в Хорезме.
 Резня в Чанъани, произведённая наёмными сяньбийцами Сыма Юя.

Скончались 
 Трофим Никомидийский
 Порфирий (философ)
 Пантелеимон Целитель
 Евкарпий Никомидийский
 Екатерина Александрийская

См. также